KNVB Cup (udenfor Holland normalt bare kaldt Hollands pokalturnering) er den officielle pokalturnering for Hollandske fodboldklubber. Turneringen arrangeres af Hollands fodboldforbund og har været afholdt siden 1898. Det mest succesfulde hold er Ajax Amsterdam, der har vundet turneringen 19 gange.

Historie 
Nedenstående er en liste over samtlige finaler i KNVB Cup gennem tiden:

Eksterne henvisninger 

 Turneringens hjemmeside 
 RSSSF

Nationale pokalturneringer i fodbold
Fodbold i Nederlandene
Etableret i 1898